Дмитрий Аркадьевич Шмидт (настоящее имя — Давид Аронович Гутман; 1896—1937) — кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР, полный Георгиевский кавалер, участник Первой мировой и Гражданской войн, комдив Рабоче-крестьянской Красной Армии, возглавлявший первые в мире механизированные соединения, созданные в СССР.

Биография

Ранние годы 
Давид Аронович Гутман родился в 1896 года в городе Прилуки Полтавской губернии (ныне — Черниговская область Украины) в бедной еврейской семье. Отец был сапожником, мать — набойщицей папирос на махорочной фабрике. До службы в царской армии Шмидт освоил профессию киномеханика в родных Прилуках, трудился землекопом, работал на железной дороге.

С началом Первой мировой войны был призван на службу в царскую армию. В 1916 году получил звание прапорщика. Неоднократно отличался в боях, за боевые заслуги был награждён Георгиевскими крестами четырёх степеней, став полным Георгиевским кавалером.

В партии большевиков 
В 1915 году Шмидт вступил в РСДРП(б). Он взял себе псевдоним Шмидт в честь руководителя восстания на крейсере «Очаков» П. П. Шмидта. Во время Февральской революции 1917 г. возглавил партийную организацию одной из дивизий 12-го армейского корпуса. За этим последовал арест, тюрьма в городе Николаеве и полицейский надзор вплоть до октября 1917 г. В начале октябрьских событий Шмидт поступил на флот, стал командиром одного из ударных отрядов против иностранных интервентов. Однако вследствие развала Вооружённых сил флот фактически перестал существовать.

В январе 1918 г. Дмитрий Аркадьевич вернулся на родину, в Прилуки, где стал комендантом. Являлся активным участником установления в Прилуках и прилегающих районах Советской власти. Был захвачен в плен противником и приговорён к расстрелу, однако при приведении приговора в исполнение остался жив, получив лишь ранение. Когда после заключения Брестского мира немецкие и австрийские войска оккупировали Украину, осенью 1918 года Шмидт возглавил большевистское подполье и партизанский отряд в Прилуцком уезде.

Гражданская война 
Отряд Шмидта вырос в полк, затем во 2-ю сводную бригаду, которая в составе 37-й стрелковой дивизии участвовала в освобождении Украины от петлюровцев. Во главе бригады Шмидт брал города Полтаву, Кременчуг, Бердичев, Шепетовку. За мужество и храбрость в многочисленных боях комбриг был удостоен ордена Боевого Красного Знамени (приказ РВС Республики № 505 от 19 октября 1920 г.). В представлении указывалось: «тов. Шмидт был тяжело контужен, но оставался в строю, продолжая лично командовать бригадой и лично действовать у орудия в бою с бронепоездом противника».

Когда в марте 1919 г. была провозглашена Венгерская Советская республика, один из её основателей, народный комиссар по военным делам Венгрии Тибор Самуэли прилетел на самолёте в Москву, чтобы обсудить с В. И. Лениным перспективы мировой революции. В Москве он встретился со Шмидтом и настолько был очарован его личностью, что попросил советское руководство назначить Шмидта командующим группировкой для прорыва через границы Польши в Венгрию. Однако план не был реализован, и Венгерская Советская республика пала в августе 1919 года.

Осенью 1919 года бригада Шмидта участвовала в обороне Царицына и проявила себя геройски. 19 ноября 1919 г. под селом Лозное под личным командованием Шмидта соединение разбило значительно превосходившего его противника, а 24 ноября под колонией Тишина искусным манёвром зашло в тыл врангелевцам и смелыми действиями способствовало полному разгрому неприятельской гренадерской дивизии, которая почти целиком была взята в плен. 29 ноября при наступлении на Царицын Дмитрий Аркадьевич был ранен под Городищем, но остался в строю и личным примером воодушевлял подчинённых. Только после вторичного ранения он вынужден был оставить передовую, передав по наступавшим цепям: «Товарищи, за мои раны вы верните советской власти Царицын!» К 23 годам Шмидт уже имел девять ранений в боях.

За воинскую доблесть, проявленную на Восточном фронте, Шмидт по представлению, подписанному Иосифом Сталиным, был удостоен второго ордена Боевого Красного Знамени (приказ РВС Республики № 205 от 25 июня 1921 г.).

В 1920 г. Шмидта направили учиться в Военную академию Генерального штаба, где его однокашником был Александр Григорьевич Бармин, в 1937 году бежавший на Запад. Военная академия в то время находилась в ведении и под влиянием наркомвоенмора Л. Д. Троцкого. Однако учёбы Шмидт не закончил. В 1921 г. он возглавил 17-ю червонно-казачью дивизию, переименованную затем во 2-ю Черниговскую червонно-казачью дивизию.

Борьба с бандитизмом 
После окончания Гражданской войны на пограничной с Польшей территории Украины бесчинствовали не менее 46 польских и петлюровских банд, самыми активными из которых были банды Гальчевского, Даруфы, Заболотного, Иво, Лихо, Махно, Орленко, Подковы, Угоря, Хмары, Черновола, Чуприны, Шепеля. Бандитов подпитывали из Польши «правительство Украинской Народной Республики» и польская контрразведка, а базой на месте были кулаки. Бандиты жестоко расправлялись с коммунистами, подвергая их бесчеловечным пыткам и издевательствам: отрезали уши, носы, вырывали языки, половые органы и, обезображенных, выбрасывали на дороге, оставляя погибать в мучениях. 2-й Черниговской червонно-казачьей дивизии пришлось ликвидировать бандитское подполье вести на Подолии. В этих боях Шмидт снова был ранен.

Мирное время 
Осенью 1921 г. червонные казаки оказывали помощь безлошадным крестьянам в обработке земли, участвовали в лесоразработках и заготовках дров, восстановили на Подолии ряд сахарных заводов. Шмидт взял на себя и просветительскую работу среди населения освобождённых от банд сёл: организовывал там занятия по ликвидации неграмотности, избы-читальни. Полностью был обучен грамоте и личный состав 2-й Черниговской червонно-казачьей дивизии.

Окончив Высшие академические курсы Красной Армии, Шмидт возглавил 5-ю Украинскую кавалерийскую школу.

В 1926—1928 гг. он был командиром и военным комиссаром 7-й Самарской кавалерийской дивизии, где под его началом находился 39-й Мелекесско-Пугачёвский кавалерийский полк под командованием Георгия Константиновича Жукова. «Д. А. Шмидт — умница, свои мысли выражал кратко, но, к сожалению, не любил кропотливо работать», — писал о командире Жуков. В 1927 г. в дивизию приезжала делегация английских рабочих, вручившая командованию Красное знамя и выразившая желание взять шефство над соединением. С тех пор дивизия носить имя «английского пролетариата».

В 1928 г. Шмидт стал участником скандала с применением оружия: когда один из командиров оскорбил его первую жену Валентину, Дмитрий Аркадьевич всадил обидчику пулю в живот и спустил его с лестницы. Обидчик выжил, скандал замяли, а Шмидта направили во Владикавказ для организации Северо-Кавказской кавалерийской школы горских национальностей. Очень скоро, в том же году, Шмидта назначили заместителем начальника штаба Северо-Кавказского военного округа.

В 1930 г. Шмидт лично принимал участие в подавлении восстания карачаевцев в Кабардино-Балкарии. Его активистов арестовали и осудили на ссылку в районы Северного Урала и Казахстана.

затем был назначен командиром и военным комиссаром 2-й отдельной механизированной бригады. 2-я механизированная бригада была создана в Украинском военном округе в мае 1932 г.,

В 1931 году Шмидт был зачислен и в 1933 году окончил Военную академию РККА, в 1933-34 года командир созданной в мае 1932 года 2-й отдельной механизированной бригады Украинского военного округа, насчитывавшей по штату 2 745 человек и имевшей в своём распоряжении 145 танков Т-26. Таким образом, Шмидт стоял у истоков советских бронетанковых сил.

Затем в 1934—1936 годах командовал 8-й отдельной механизированной бригадой в Киевском военном округе. Шмидт был недоволен своим положением, но по должности его не повышали: «В Гражданскую войну я был начдивом, водил в бой десять полков, а сейчас у меня аж четыре танковых батальона… Ясно, [другие] люди растут, это закономерно. Но нельзя же забывать о тех, кто имеет заслуги». Шмидта раздражали постоянные изменения в органах управления механизированными войсками, что относил на счёт непрофессионализма К. Е. Ворошилова.

Весной 1934 г. Шмидт начал строить военный лагерь с водопроводом и электричеством в Вышгороде для своей отдельной танковой бригады, который был построен за 43 месяца. При строительстве уделялось много внимания изобретениям и рационализаторским предложениям.

Дмитрий Аркадьевич остро пережил инцидент на первомайском параде в Киеве в 1934 г., когда на Крещатике прямо напротив правительственной трибуны заглох танк. На собрании с водителями танков он говорил: «То, что танк стал перед трибуной, это, конечно, позор, но это ещё не всё. А что надо сделать, чтобы он не стал в бою?».

Генерал 
26 ноября 1935 г. Шмидту было присвоено воинское звание «комдив», с перспективой развёртывания 8-й бригады в механизированный корпус. Соединение Шмидта было продемонстрировано на грандиозных манёврах Киевского военного округа в 1935 г., где присутствовали военные атташе ряда государств. Несмотря на отрепетированность этих учений, руководство сделало замечание за плохую подготовку разведки (из-за чего соединения неоднократно наносили удар «по пустому месту») и организации связи между авиационными, танковыми и артиллерийскими штабами. Именно отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки послужило одной из причин неудачи контрударов советских мехкорпусов в июне 1941-го. Вслепую танки действовали и непосредственно в «бою», недостаточная подготовка механиков-водителей приводила к тому, что боевые порядки атакующих танковых частей «быстро расстраивались».

Шмидт избирался членом Всеукраинского ЦИК. Имел много друзей в среде творческой интеллигенции, дружил с артистами В. И. Качаловым, Н. П. Хмелёвым, Л. О. Утёсовым, писателями И. Э. Бабелем, Э. Г. Багрицким, В. П. Катаевым, М. А. Светловым и другими. Эдуард Георгиевич Багрицкий посвятил Шмидту либретто оперы «Дума про Опанаса».

За образцовую службу Шмидта представили к ордену Ленина. После внезапной смерти в мае 1936 г. С. С. Шаумяна начальник Автобронетанкового управления Красной армии И. А. Халепский подал К. Е. Ворошилову представление к назначению Шмидта начальником Автобронетанкового управления Ленинградского военного округа. Председатель Совета народных комиссаров В. М. Молотов, говоря об этом времени, признавался: «знали все, что Шмидт, бывший троцкист, не заслуживает большого доверия, но работает, говорят, неплохо, да не просто неплохо, а представляется к награждению орденом Ленина». Против этого назначения выступил заместитель начальника Автобронетанкового управления Г. Г. Бокис, назвав выдвижение Шмидта политической ошибкой. «Шмидт — бывший троцкист, — сказал Г. Г. Бокис, — в Ленинград его посылать нельзя».

Шмидт пытался добиться отправки в Испанию, чтобы участвовать там в военных действиях, однако получил отказ.

5 июля 1936 года Шмидт был взят под стражу в Киеве сотрудниками НКВД СССР и отправлен под конвоем в Москву. В столице ему было предъявлено обвинение в членстве в троцкистско-зиновьевской контрреволюционной террористической организации. Следствие длилось в течение 11 месяцев, за этот период Шмидт написал несколько писем вышестоящим начальникам, но в итоге признал все предъявленные ему обвинения и дал показания на участников «военного заговора» Б. И. Кузьмичёва, М. О. Зюка, В. М. Примакова, С. А. Туровского (которые вскоре были арестованы). Возглавляли «заговор», по его словам, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, И. А. Халепский, И. Э. Якир. Арестованные дали показания против Шмидта. На суде Шмидт отказался от своих показаний, заявив, что они добыты при помощи пыток.

19 июля 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Дмитрия Аркадьевича Шмидта к высшей мере наказания — смертной казни. 20 июля приговор был приведён в исполнение. Тело было кремировано и захоронено на Донском кладбище.

Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 6 июля 1957 года Шмидт был посмертно реабилитирован.

Конфликт в армии 
Ещё в Гражданскую Шмидт подружился с командиром 1-го кавалерийского корпуса Червонного казачества В. М. Примаковым и его сослуживцами: начальником артиллерии М. О. Зюком, комдивом 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества С. А. Туровским. Последний был свояком Шмидта: их жёны были родными сёстрами. Шмидт выдвинул на военную службу «червонца» А. В. Горбатова. Эти люди считали, что решающую роль в Гражданской войне сыграла не Первая Конная армия С. М. Будённого и К. Е. Ворошилова, оказавшихся во главе Вооружённых сил СССР, а их боевое соединение.

«Нужно сказать, кавалеристы — примаковцы, котовцы и будёновцы были патриотами своих корпусов в те далёкие времена, этот патриотизм доходил до антагонизма», — вспоминал генерал А. В. Горбатов. Это выражалось, например, во враждебном отношении представителей различных военных группировок друг к другу. Комдив Л. Г. Петровский признавал, что на Украине конница была разделена на «червонцев» и «будёновцев», «которые между собой враждуют и которых натравливают друг на друга».

«Червонцы» считали, что их карьерный рост сдерживает засилье «конармейцев» в военном руководстве, что они достойны большего. Эти настроения поддерживал ещё в бытность наркомвоенмором Л. Д. Троцкий. Впоследствии Троцкий в письме Пятакову подчёркивал: «Особенно важно иметь связи в Красной Армии. Военное столкновение с капиталистическими государствами неизбежно. Я не сомневаюсь, что исход такого столкновения будет неблагоприятным для сталинского государства. Мы должны быть готовы в этот момент взять власть в свои руки».

И Примаков, и Туровский, и Шмидт признавались, что они «не любили» К. Е. Ворошилова и С. М. Будённого, позволяли себе резко критиковать их и желали смены военного руководства. На февральско-мартовском Пленуме Центрального Комитета Всероссийской Коммунистической партии большевиков в 1937 г. К. Е. Ворошилов иронизировал: «Он, Примаков, видел в нас конкурентов: он кавалерист, мы с Будённым тоже кавалеристы. И он, думая, что его слава затмевалась Будённым, ему не давали ходу вследствие того, что Будённый с его единомышленниками из Первой Конной армии заняли все видные посты в кавалерийском строе, он вследствие этого был недоволен и фрондировал».

В 1927 г. ветераны-«червонцы» М. О. Зюк, Б. И. Кузьмичёв, В. М. Примаков поддержали Левую оппозицию. Шмидт тоже «имел слабость» проголосовать за Л. Д. Троцкого. К «левым» примкнули старые приятели Дмитрия Аркадьевича — известные военные деятели А. Г. Бармин, Е. А. Дрейцер, В. К. Путна. Накануне XV съезда ВКП (б) Центральный комитет под давлением И. В. Сталина отказался публиковать платформу оппозиции, но «левые» начали печатать и распространять её нелегально, — за что многие «левые» ещё до съезда были исключены из партии в соответствии с резолюцией «О единстве партии», принятой ещё на X cъезде и запрещавшей фракционную борьбу.

На XV съезде партии была принята резолюция «Об оппозиции», по итогам которой из партии исключили Троцкого, Зиновьева и иных «активных деятелей троцкистской оппозиции». По свидетельствам А. Г. Бармина, Дмитрий Аркадьевич «приехал в Москву на съезд партии как раз в тот момент, когда было объявлено об исключении из партии троцкистской оппозиции. Он был одет, как обычно, в форму своей дивизии: большая чёрная бурка, пояс с серебряными украшениями, огромная сабля и папаха набекрень. Выходя вместе с К. Радеком из Кремля, он столкнулся с И. В. Сталиным. Политические страсти в тот момент были накалены. И. В. Сталин активно интриговал в партийных делах, но ему ещё не удалось подчинить себе партию. Шмидт подошёл к нему и начал полушутя-полусерьезно поносить его, как только может делать это настоящий солдат, то есть такими словами, которые надо слышать, чтобы поверить в это. А под конец сделал вид, что обнажает шашку, и пообещал Генеральному секретарю когда-нибудь отрубить ему уши. Сталин выслушал обиду, не проронив ни слова, с бледным лицом и плотно сжатыми губами. В то время он решил проигнорировать оскорбление, нанесённое ему Шмидтом, но нет никакого сомнения в том, что десять лет спустя, с началом чисток в 1937 г., он всё это вспомнил».

Осенью 1936 г. в телеграмме, обращённой к Л. М. Кагановичу и В. М. Молотову, Сталин пояснял позицию относительно фрондёрства в РККА: «борьба против Сталина, Ворошилова… есть борьба против Советов, борьба против коллективизации, против индустриализации, борьба, стало быть, за восстановление капитализма в городах и деревнях СССР. Ибо Сталин и другие руководители не есть изолированные лица, — а олицетворение всех побед социализма в СССР, олицетворение коллективизации, индустриализации, подъёма культуры в СССР. Надо было сказать, что кто борется против руководителей партии и правительства в СССР, тот стоит за разгром социализма и восстановление капитализма».

Личность 
Шмидт был популярным командиром Красной Армии, но отличался невоздержанностью, граничащей с вседозволенностью. В приёмную командующего Киевским военным округом И. Э. Якира Шмидт мог явиться «в высоких охотничьих сапогах, штатской куртке до колен, в зеленоватой фетровой шляпе». С наркомом по военным и морским делам К. Е. Ворошиловым общался по-панибратски и мог публично «обласкать» его «добрым словом». «Этот Шмидт, этот хулиган, почему его держали в армии? — объяснял позже К. Е. Ворошилов. — Потому что это — боевой человек, потому что он в своё время был очень хорошим бойцом, но хулиган он был постоянно и большой мерзавец, и мы это знали, но мы пытались его через систему воспитания, через систему всяких органов пропустив, мы хотели сделать из него бойца». Для сослуживцев Шмидт представал «храбрецом, балагуром, остряком, любимцем бойцов, добрым товарищем». Он отличился экстравагантными выходками — например, любил на лошади подниматься к себе в квартиру. Был известен любовными похождениями и приверженностью к спиртному.

В кругу знакомых Шмидта прозвали «Митька-анекдотчик», особенно за серию так называемых «врунских рассказов» от имени некоего Лёвки-фейерверкера. Нередко персонажами его анекдотов становились высшие партийные и военные руководители страны, что сближало комдива с известным советским политическим деятелем Карлом Бернгардовичем Радеком (1885—1939 гг.). «Крепкий смех — залог здоровья, — говорил Шмидт своему сослуживцу И. В. Дубинскому. — Знаешь, друг, много есть мастеров вызывать у людей слёзы. А я стремлюсь вызывать у людей смех. Говорил же я тебе -только из-за этого мечтал в молодости стать цирковым клоуном. А получилось другое…».

Отзывы современников

Примечания

Литература 
 Лазарев С. Е. Комдив Д. А. Шмидт и «военно-фашистский заговор» // Вестник Уральского отделения Российской академии наук. Наука. Общество. Человек. Екатеринбург, 2012. № 1 (39). С. 89-99.
 Лазарев С. Е. Дмитрий Аркадьевич Шмидт: исторический портрет на фоне эпохи // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2012. № 7 (126). Выпуск 22. С. 176—187.
 Лазарев С. Е. Разгром «примаковской» группировки (1936—1941 годы) // Военно-исторический архив. 2012. № 3 (147). С. 98-106.

Ссылки 
 Сайт Механизированные корпуса РККА. 8-я механизированная бригада, с 1938 г. — 29-я легкотанковая бригада. 2-я механизированная бригада, с 1938 г. — 42-я легкотанковая бригада.

Участники Гражданской войны в России
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Реабилитированные в СССР
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Казнённые в 1937 году